Tenore – registro vocale
 Tenore – torrente della Lombardia
 Tenore alcoolico – misura del contenuto di etanolo in una bevanda alcolica
 Michele Tenore – botanico italiano
 Canto a tenore – stile di canto corale sardo

Pagine correlate 
 Tenor (disambigua)